Fry el Incubador es el episodio número 110 (vigesimosegundo de la sexta temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama. El episodio fue escrito por Michael Rowe y dirigido por Dwayne Carey-Hill.  En el episodio Fry nutre un huevo comprado en un mercado de agricultores, que más tarde sale una criatura y lo llama Sr. Peppy.  Sin embargo, al enterarse de Mr. Peppy la identidad y la naturaleza peligrosa, Fry y la tripulación de Planet Express decide ponerlo en libertad en su planeta de origen.  Lo hacen, sólo para descubrir que los habitantes del planeta experimentó problemas con el Sr. Peppy de especies, la caza a la extinción y con la intención de hacer lo mismo con el Sr. Peppy. En mayo y junio de 2011, como parte de su evento en Comedia Ejecutivo Central, de Comedy Central en noticias, vista previa publicado diversos materiales para el episodio, incluyendo storyboards, arte conceptual y un clip de vídeo de vista previa del episodio. "Fry el Incubador", recibió críticas generalmente positivas de los críticos.

Sinopsis 

Leela obliga al equipo a seguir una estricta dieta de todo- orgánico alimento después de crecer desconfiar de la calidad de la comida rápida .  Al enterarse de que esta nueva dieta incluye fértiles los huevos, Fry decide alimentar uno de los huevos hasta que sale del cascarón en una pequeña criatura azul con saliva ácida y Fry lo llama Sr. Peppy.  La criatura rápidamente crece en tamaño hasta que crece lo suficiente para arrancar Bender brazo 's, después de que la tripulación decide que el Sr. Peppy es demasiado peligroso para Fry para mantener como mascota.  Descubren que el Sr. Peppy es un hueso vampiro , llamado así debido a su capacidad para succionar los esqueletos de los seres vivos.  Porque los vampiros óseos se han extinguido en su planeta de origen de Doohan 6 y son capaces de reproducción asexual , la tripulación libera Sr. Peppy en desierto Doohan 6 de restaurar la especie. 
Poco después de lanzar el Sr. Peppy, la tripulación se entera de los locales Doohan 6 de que los huesos de su ganado había sido devorado por los vampiros del hueso, lo que los llevó a la caza de las especies hasta casi su extinción.  El planeta hueso antiguo vampiro cazador Angus McZongo sale a cazar Sr. Peppy cuando aparentemente rompe su dieta vegetariana aprendido de Fry, atacando el ganado del planeta.  Sin embargo, Fry decide matar a Mr. Peppy sí mismo después de que al parecer ataca y hiere a Leela.  Fry descubre y le dispara a quien él cree que es el señor Peppy, sólo para descubrir que es Angus, que se había enterado de que el señor Peppy era vegetariano después de todo y se disfrazó de vampiro hueso en un intento de recuperar su popularidad como un cazador ( que también incluye atacar Leela).  Inmediatamente después, la tripulación encuentra el verdadero Sr. Peppy ganado de la matanza del planeta para real, aunque los locales decidir dejar que Peppy Sr. vivir para equilibrar su ganado ahora superpoblado, así como a ellos convenientemente deshuesar para el consumo.

Producción 

El episodio fue escrito por Michael Rowe y dirigida por Dwayne Carey-Hill.  Del 30 de mayo al 31 de mayo y de nuevo el 19 de junio, como parte de su "Countdown to Futurama" evento, Comedia Ejecutivo Central, salida central de la comedia, noticias, vista previa de diversos materiales liberados por el episodio.  El 30 de mayo, el concepto de arte de Mr. Peppy fue puesto en libertad, el 31 de mayo, storyboards de Fry y Bender ordenar comida en el pescado de Joe drive-thru fueron puestos en libertad, el 19 de junio, un clip de vídeo de vista previa de la episodio fue puesto en libertad.

Referencias Culturales 

El título es similar a la "lírica Yo soy el Hombre Huevo" en la canción I Am The Walrus. Los vampiros de huesos son similares a los míticos Chupacabras, se rumorea que habitan en las partes de algunos países de América. Referencias del episodio en conclusión de las conclusiones habituales de los episodios de la serie de televisión estadounidense Futurama en torno a la licencia de los medios de Scooby-Doo, particularmente  Scooby-Doo, donde estas! Amy pronuncia al personaje de Scooby-Doo Velma Dinkley el slogande marca Jinkies . Doohan 6 lleva el nombre de James Doohan , el hombre quien interpretó a Montgomery Scott en Star Trek: La Serie Original.

Referencias 

Episodios de Futurama